IQW est un code qui peut désigner :
 Quebecor World, une entreprise d'impression commerciale, selon les codes des bourses NYSE et TSX.

iqw est un code qui peut désigner :
 , une langue parlée au Nigéria, selon le code de langues ISO 639-3.

Code